Indramayu ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Barat, im Westen der Insel Java. Ende 2021 lebten hier etwa 1,8 Millionen Menschen. Hauptstadt und Regierungssitz des Verwaltungsdistrikts ist die Stadt Indramayu.

Geografie 
Indramayu ist der (flächenmäßig) sechstgrößte Regierungsbezirk der Provinz Westjava und befindet sich in der nordöstlichen Ecke dieser. Er erstreckt sich zwischen 107°52′ und 108°36′ ö. L. sowie 6°15′ und 6°40′ s. Br. Er hat folgende Nachbarn:
 im Westen: Kabupaten Subang
 im Südwesten: Kabupaten Sumedang
 im Süden: Kabupaten Majalengka
 im Südosten: Kabupaten Cirebon
Im Norden und Osten bildet die 147 km lange Küstenlinie zur Javasee eine natürliche Grenze. Elf Distrikte und 36 Dörfer haben direkten Zugang zum Meer.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ unterteilt sich Indramayu in 31 Distrikte (Kecamatan) mit 318 Dörfern. Bis auf acht Kelurahan (städtischer Typ) des hauptstädtischen Distrikts haben diese alle ländlichen Charakter (Desa).
{| class="wikitable mw-datatable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan="2"|Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||class="unsortable" rowspan="2" | Anzahl derDörfer
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio
|-
| 32.12.01 ||style="text-align:left"| Haurgeulis ||style="text-align:left"| Haurgeulis || 64,46 || 87.832 || 91.833 || 1.424,7 || 102,4 || 10
|-
| 32.12.02 ||style="text-align:left"| Kroya ||style="text-align:left"| Kroya || 135,55 || 60.437 || 66.012 || 487,0 || 102,2 || 9
|-
| 32.12.03 ||style="text-align:left"| Gabuswetan ||style="text-align:left"| Gabuskulon || 77,44 || 53.864 || 58.297 || 752,8 || 99,7 || 10
|-
| 32.12.04 ||style="text-align:left"| Cikedung ||style="text-align:left"| Cikedung || 113,78 || 38.580 || 41.024 || 360,6 || 98,6 || 7
|-
| 32.12.05 ||style="text-align:left"| Lelea ||style="text-align:left"| Lelea || 60,83 || 46.851 || 48.671 || 800,1 || 98,9 || 11
|-
| 32.12.06 ||style="text-align:left"| Bangodua ||style="text-align:left"| Wanasari || 47,89 || 26.950 || 30.174 || 630,1 || 101,5 || 8
|-
| 32.12.07 ||style="text-align:left"| Widasari ||style="text-align:left"| Kongsijaya || 40,07 || 33.489 || 37.688 || 940,6 || 101,8 || 10
|-
| 32.12.08 ||style="text-align:left"| Kertasemaya ||style="text-align:left"| Tulungagung || 39,53 || 59.700 || 63.132 || 1.597,1 || 101,2 || 13
|-
| 32.12.09 ||style="text-align:left"| Krangkeng ||style="text-align:left"| Krangkeng || 73,93 || 62.354 || 68.041 || 920,3 || 101,7 || 11
|-
| 32.12.10 ||style="text-align:left"| Karangampel ||style="text-align:left"| Karangampel || 30,80 || 61.020 || 69.329 || 2.250,9 || 101,5 || 11
|-
| 32.12.11 ||style="text-align:left"| Juntinyuat ||style="text-align:left"| Juntikebon || 54,14 || 76.199 || 88.307 || 1.631,1 || 100,6 || 12
|-
| 32.12.12 ||style="text-align:left"| Sliyeg ||style="text-align:left"| Sliyeg || 55,06 || 57.674 || 63.810 || 1.158,9 || 100,4 || 14
|-
| 32.12.13 ||style="text-align:left"| Jatibarang ||style="text-align:left"| Bulak || 43,10 || 68.575 || 76.530 || 1.775,6 || 100,7 || 15
|-
| 32.12.14 ||style="text-align:left"| Balongan ||style="text-align:left"| Baongan || 37,74 || 37.918 || 46.150 || 1.222,8 || 99,4 || 10
|-
| 32.12.15 ||style="text-align:left"| Indramayu ||style="text-align:left"| Margadadi || 51,78 || 106.390 || 119.558 || 2.309,0 || 100,6 || 11 / 8
|-
| 32.12.16 ||style="text-align:left"| Sindang ||style="text-align:left"| Sindang || 34,68 || 49.186 || 55.940 || 1.613,0 || 102,3 || 10
|-
| 32.12.17 ||style="text-align:left"| Cantigi ||style="text-align:left"| Panyingkiran Kidul || 83,32 || 22.465 || 30.776 || 369,4 || 102,7 || 7
|-
| 32.12.18 ||style="text-align:left"| Lohbener ||style="text-align:left"| Lohbener || 37,95 || 53.716 || 57.699 || 1.520,4 || 102,1 || 12
|-
| 32.12.19 ||style="text-align:left"| Arahan ||style="text-align:left"| Arahan Lor || 33,99 || 31.305 || 35.818 || 1.053,8 || 102,3 || 8
|-
| 32.12.20 ||style="text-align:left"| Losarang ||style="text-align:left"| Jangga || 111,61 || 54.872 || 54.862 || 491,6 || 101,9 || 12
|-
| 32.12.21 ||style="text-align:left"| Kandanghaur ||style="text-align:left"| Eretanwetan || 85,07 || 84.433 || 93.647 || 1.100,8 || 103,4 || 13
|-
| 32.12.22 ||style="text-align:left"| Bongas ||style="text-align:left"| Margamulya || 48,74 || 45.982 || 50.633 || 1.038,8 || 99,7 || 8
|-
| 32.12.23 ||style="text-align:left"| Anjatan ||style="text-align:left"| Anjatan || 85,52 || 80.624 || 88.716 || 1.037,4 || 100,5 || 13
|-
| 32.12.24 ||style="text-align:left"| Sukra ||style="text-align:left"| Sukra || 44,50 || 42.976 || 48.950 || 1.100,0 || 100,3 || 8
|-
| 32.12.25 ||style="text-align:left"| Gantar ||style="text-align:left"| Gantar || 172,03 || 60.573 || 61.190 || 355,7 || 102,0 || 7
|-
| 32.12.26 ||style="text-align:left"| Trisi ||style="text-align:left"| Terisi || 177,59 || 52.516 || 56.715 || 319,4 || 102,5 || 9
|-
| 32.12.27 ||style="text-align:left"| Sukagumiwang ||style="text-align:left"| Sukagumiwang || 33,02 || 36.805 || 36.460 || 1.104,2 || 99,5 || 7
|-
| 32.12.28 ||style="text-align:left"| Kedokan Bunder ||style="text-align:left"| Kedokanbunder || 31,70 || 43.378 || 49.020 || 1.546,4 || 101,4 || 7
|-
| 32.12.29 ||style="text-align:left"| Pasekan ||style="text-align:left"| Pasekan || 76,78 || 23.362 || 28.024 || 365,0 || 105,3 || 6
|-
| 32.12.30 ||style="text-align:left"| Tukdana ||style="text-align:left"| Tukdana || 73,76 || 49.916 || 56.966 || 772,3 || 99,8 || 13
|-
| 32.12.31 ||style="text-align:left"| Patrol ||style="text-align:left"| Patrol || 43,06 || 53.795 || 60.462 || 1.404,1 || 100,8 || 8
|-
! 32.12 || Kab. Indramayu  ||  || style="text-align:right"| 2.099,42 ||style="text-align:right"| 1.663.737 ||style="text-align:right"| 1.834.434
! style="text-align:right"| 873,8 || 101,2 || 310 / 8
|}

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 lebten in Indramayu 1.834.434 Menschen, davon 911.815 Frauen und 922.619 Männer.
Ende 2021 bekannten sich 99,68 Prozent der Gesamtbevölkerung zum Islam – 0,30 % waren Christen (4.304 ev.-luth. / 1.243 röm.-kath.) sowie 0,02 % Buddhisten.

Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Semester (Halbjahre)

Politik 
Einige der lokalen politischen Eliten in Cirebon und den umliegenden Bezirken haben sich dafür eingesetzt, dass die Stadt Cirebon zusammen mit den Regierungsbezirken Cirebon, Indramayu, Kuningan und Majalengka als eine mögliche neue Provinz geschaffen wird – so wie die Provinz Banten durch Abspaltung von Westjava gebildet wurde.

Weblinks 

 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Indramayu (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Barat